Puerto de Santa María kan syfta på följande platser:

Spanien 

 El Puerto de Santa María (ort i Spanien), Andalusien, Provincia de Cádiz, 
 Puerto de Santa María (kommun i Spanien), Andalusien, Provincia de Cádiz, 

Robotskapade Spanienförgreningar